Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою, але вирішила натомість взяти участь у BGL Luxembourg Open. 

Домініка Цібулкова виграла титул, у фіналі перемігши Каю Канепі з рахунком 3–6, 7–6(7–1), 7–5. Це був її перший титул WTA

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчиь виходять без боротьби в друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
 ''' Аранча Парра Сантонха

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, жінки, одиночний розряд
2011